Лэир (от  — «логово») — может означать:

Топоним 
  — некорпоративное сообщество в округе Харрисон, штат Кентукки, США.
  — река во Франции, приток Селюны.

Фамилия 
  (1924—2014) — влиятельный военизированный офицер Центрального разведывательного управления из Центра специальных операций ЦРУ.
  (род. 1947) — профессиональный американский игрок в бридж из Каньона, штат Техас.

См. также 
 Lair — видеоигра в жанре приключения с элементами боевика.
  — выставка экзотических животных в тематическом парке  в городе Голд-Кост, Австралия.
  — одна из техник поддержки продаж, подчёркивает важность умения слушать.